Žila je lahko:
 krvna žila
 limfna žila
 zlata žila
 žila; žila v geologiji je ločeno telo kristaliziranih mineralov v skali
rastlinska žila

Glej tudi 
 žilavost